Jivina kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jivina (okres Beroun)
 Jivina (okres Mladá Boleslav)